Palaststraße steht für:

 Palaststraße (Moskau) (russ. Дворцовая улица), in der Nähe des Großen Kremlpalastes in Moskau 
 Palaststraße (Trier) in Trier